7741 Федосєєв — астероїд головного поясу.
 Вулиця Федосєєва
 Провулок Федосєєва — провулок у Солом'янському районі міста Києва.

Федосєєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Федосєєв Вадим Вікторович (1970—2021) — майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федосєєв Валеріан Олександрович (1910—1980) — радянський фізик, доктор фізико-математичних наук, професор (1963).
 Федосєєв Владислав Олександрович (1936—2019) — радянський сценарист і драматург.
 Федосєєв Володимир Васильович (нар. 1995) — російський шахіст, гросмейстер від 2011 року.
 Федосєєв Володимир Іванович — російський диригент, народний артист СРСР.
 Федосєєв Григорій Онисимович — радянський письменник, інженер-геодезист.
 Федосєєв Леонід Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федосєєв Олександр Іванович — голова Одеського облвиконкому, 1-й секретар Одеського обкому КПУ, депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Федосєєв Петро Миколайович — радянський партійний ідеолог, філософ, академік, віцепрезидент АН СРСР.

 Федосеєва-Шукшина Лідія Миколаївна — радянська і російська актриса. Народна артистка РРФСР (1984).

Також 
 Федосьєв

російські прізвища